А́страханський прову́лок — провулок у різних населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР. Назва — на честь російського міста Астрахань.

Астраханський провулок — провулок у місті Євпаторія, Крим.
 Астраханський провулок — провулок у місті Єнакієве Донецької області.
 Астраханський провулок — провулок у місті Кам'янське (кол. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області.
 Астраханський провулок — провулок у місті Київ.
 Астраханський провулок — провулок у місті Сніжне Донецької області.

Астраханський провулок — провулок у місті Астана.

Астраханський провулок — провулок у місті Волгоград.
 Астраханський провулок — провулок у місті Воронеж.
 Астраханський провулок — провулок у місті Еліста, Калмикія.
 Астраханський провулок — провулок у місті Москва.
 Астраханський провулок — провулок у місті Ставрополь.
 Астраханський провулок — провулок у місті Хабаровськ.

Провулки